Калац может означать:

Фамилия 
 Калац, Желько (род. 1972) — австралийский футболист.

Населённые пункты 
 Босния и Герцеговина
 Калац — село в общине Билеча.
 Калац — село в общине Горажде.

 Хорватия
 Калац — село в общине Мошченичка-Драга.